Danza sōran – danza min'yō tradizionale del Giappone
 Emirato di Soran – emirato curdo medievale
 Soran – città nella regione autonoma del Kurdistan iracheno nel nord dell'Iraq
 Tolian Soran – personaggio del film di fantascienza statunitense Generazioni
 Uchū shōnen Soran – serie anime monocroma giapponese